Нуг:
  — небольшое селение около города Рафсанджан.
 Нуг () — вид травянистых растений рода Гвизотия семейства .